Икса:

Населённые пункты 
 Икса — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Икса — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Икса — деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Икса — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Икса — станция Заонежской железной дороги, Архангельская область.

Реки
 Икса (приток Чаи) — река в Томской области (430 км).
 Икса (приток Оби) — река в Новосибирской области (77 км).
 Икса (приток Тавды) — река в Свердловской области (129 км).
 Икса (приток Онеги) — река в Архангельской области (128 км).
 Икса — река в Архангельской области, приток Моши (98 км).
 Икса — река в Архангельской области, приток Вычегды (30 км).
 Икса — река в Архангельской области, приток Северной Двины (27 км).